Nome
Nouveau mouvement européen suisse

Entomologie 
Nomes Navás, 1914 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.